Het ATP-toernooi van Cincinnati 2014 (met de officiële naam Western & Southern Open) werd van 11 tot en met 17 augustus 2014 in de Amerikaanse stad Cincinnati gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 6-3, 1-6 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Vasek Pospisil en Jack Sock  met 6-3 en 6-2.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2014 trok 191.752 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Cincinnati
ATP-toernooi van Cincinnati